Немецкая почта (Deutsche Post) — бывшая немецкая почтовая организация. 

Штаб-квартира была расположена в Берлине. Она существовала до 1990 года. Она была соединена с Deutsche Bundespost.

Структура 
Являлась совокупностью всех главных (в 1953-1990 гг. - окружных) почтовых дирекций в составе Министерства почт и телекоммуникаций ГДР (Ministerium für Post- und Fernmeldewesen der DDR).

До 1953 года 
Делилась на главные почтовые дирекции:
 Главная почтовая дирекция Шверина (Земля Мекленбург)
 Главная почтовая дирекция Потсдама (Земля Бранденбург)
 Главная почтовая дирекция Галле (Земля Саксония-Анхальт)
 Главная почтовая дирекция Магдебург (Земля Саксония-Анхальт)
 Главная почтовая дирекция Хемница (Земля Саксония)
 Главная почтовая дирекция Дрездена (Земля Саксония)
 Главная почтовая дирекция Лейпцига (Земля Саксония)
 Главная почтовая дирекция Эрфурт (Земля Тюрингия)

1953 - 1990 
Делилась на окружные почтовые дирекции.

С 1990 
 Главная почтовая дирекция Шверин (Земля Мекленбург) 
 Главная почтовая дирекция Потсдам (Земля Бранденбург)
 Главная почтовая дирекция Галле (Земля Саксония-Анхальт)
 Главная почтовая дирекция Эрфурт (Земля Тюрингия)
 Главная почтовая дирекция Дрезден (Земля Саксония)

Телекоммуникационные станции 
 Телефонная станция Берлина (Fernsprechamt Berlin)
 Телекоммуникационная станция Потсдама (Fernmeldeamt Potsdam)
 Телекоммуникационная станция Франкфурта-на-Одере (Fernmeldeamt Frankfurt (Oder))
 Телекоммуникационная станция Котбуса (Fernmeldeamt Cottbus)
 Телекоммуникационная станция Ростока (Fernmeldeamt Rostock)
 Телекоммуникационная станция Шверина (Fernmeldeamt Schwerin)
 Телекоммуникационная станция Нойбранденбурга (Fernmeldeamt Neubrandenburg)
 Телекоммуникационная станция Магдебурга (Fernmeldeamt Magdeburg)
 Телекоммуникационная станция Галле (Fernmeldeamt Halle)
 Телекоммуникационная станция Лейпцига (Fernmeldeamt Leipzig)
 Телекоммуникационная станция Дрезден (Fernmeldeamt Dresden)
 Телекоммуникационная станция Карл-Маркс-Штадта (Fernmeldeamt Karl-Marx-Stadt)
 Телекоммуникационная станция Эрфурта (Fernmeldeamt Erfurt)
 Телекоммуникационная станция Геры (Fernmeldeamt Gera)
 Телекоммуникационная станция Зуля (Fernmeldeamt Suhl)

Телевышки 
Немецкой почте принадлежали ряд телевышек через которых вещали телеканалы и радиостанции ГДР:
 Берлинская Телевизионная башня (Berliner Fernsehturm), охватывала вещанием Берлин, Округ Потсдам и Округ Франкфурт
 Телекоммуникационная башня Калау (Fernmeldeturm Calau), охватывала вещанием Округ Котбус
 Телекоммуникационная башня Франкфурта (Fernmeldeturm Frankfurt), охватывала вещанием восточную часть Округа Франкфурт
 Телекоммуникационная башня Хельптерберг (Fernmeldeturm Helpterberg), охватывала вещанием Округ Нойбранденбург
 Передатчик Марлов (Sender Marlow), охватывал вещанием Округ Росток
 Шверинская телевизионная башня (Schweriner Fernsehturm), охватывала вещанием Округ Шверин
 Телевизионная башня Декведе (Fernsehturm Dequede), охватывала вещанием Округ Магдебург
 Передатчик Броккена (Sendeanlagen auf dem Brocken), охватывала вещанием Округ Галле
 Передатчик Инзельсберга (Sender Inselsberg), охватывал вещанием Округ Эрфурт
 Передатчик Зоннеберг (Sender Sonneberg), охватывал вещанием Округ Зуль и Округ Гера
 Передатчик Видерау (Sender Wiederau), охватывал вещанием Округ Лейпциг
 Передатчик Гейера (Sender Geyer), охватывал вещанием Округ Карл-Маркс-Штадт
 Телевизионная башня Дрездена (Fernsehturm Dresden), охватывал вещанием Округ Дрезден
 Передатчик Лёбау (Sender Löbau), охватывал вещанием восточную часть округа Дрезден

См. также 
 История почты и почтовых марок Германии
 Deutsche Post

Примечания 

Почта Германии
Исторические почтовые организации и компании
Организации ГДР